Аліменти:

 Аліменти — обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього.
 «Аліменти» — американський фільм 1917 року.